Kuus ist der Familienname folgender Personen:

 Elar Kuus (1899–1988), estnischer Autor von Kinder- und Jugendbüchern
 Taivo Kuus (* 1969), estnischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Kus
 Kues
 Kuhs (Begriffsklärung)